Kapi bezeichnet:
 Kapi (Muhu), ein Dorf in der Landgemeinde Muhu, Estland
 Automóviles y Autoscooter Kapi, ein ehemaliger spanischer Automobilhersteller
 Kapı, ein Dorf in der Provinz Adana, Türkei

Kapı ist der Familienname folgender Personen:
 Mustafa Kapı  (* 2002), türkischer Fußballspieler

Siehe auch:
 CAPI